Галахот, также халахот (мн. ч.), — древнееврейское слово «законы» (правила).

 Галахот — мн. ч. для Галаха, традиционного иудейского права.
 «Галахот» — книга Ицхака Альфаси (XI век), нечто вроде сокращённого Талмуда за исключением всех агадических элементов, практическое руководство для еврейского законоучителя.

Слова и фразы на иврите